Thévenaz ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Thévenaz (1882–1966), Schweizer Architekt
 Charles-François Thévenaz (Architekt) (1921–2017), Schweizer Architekt
 Pierre Thévenaz (Philosoph) (1913–1955), Schweizer Philosoph